«Марш стальных частей» () — китайский марш, написанный композитором Ли Сюхао в 2019 году специально к празднику 70-летия основания КНР. Текст к песне написал Юань Вэйцин. Был впервые исполнен на военном параде в Пекине 1 октября и получил множество положительных отзывов общественности.

История 
Ли Сюхао, автор марша, родился в 1991 году, окончил композиторское отделение Центральной музыкальной консерватории КНР и поступил на службу в военный оркестр Народно-освободительной армии Китая. Создавая марш к 70-летней годовщине основания страны, он поставил целью написать произведение, которое подчёркивало бы гордость НОАК и её готовность бороться с любыми попытками угнетения Китая.

В песне используются различные инструменты и нестандартные аранжировки. Обычно, чтобы соответствовать темпу марша, ритм военной музыки составляет 112 ударов в минуту, однако здесь он был понижен до 88 ударов. Чжан Хайфэн, командир и главный дирижёр оркестра НОАК, описал «Марш стальных частей» как «марширующую колесницу в железных доспехах». По мнению преподавателя колледжа литературы и искусств Нанкинского педагогического университета и колумниста «The Paper» Кан Деганга, этот марш воплощает устремления нового поколения молодых зрителей к прославлению войны, но при этом является представителем музыки советского стиля, даже в названии присутствует подражание Красной Армии.

Отзывы 
«Марш стальных частей» был впервые исполнен при прохождении по площади Тяньаньмэнь «Фаланги военного флага» во время парада в честь 70-летней годовщины основания КНР 1 октября 2019 года, и привлёк к себе внимание общественности. Шанхайская газета «Wenhui Bao» похвалила песню, как «очень подходящую для сцены, как будто естественным образом рождающую рёв колесниц». Ци Цянь, автор Observer.com, считает, что этот марш «можно назвать самой горячей фоновой музыкой года». 4 октября по просьбе зрителей музыканты военного оркестра НОАК исполнили «Марш стальных частей» на перроне перед отбытием поезда Пекин—Гуаньчжоу, при этом многие зрители, узнав, что у марша есть текст, попросили предоставить его полную версию.

На международных Армейских играх 2021 года Минобороны России выпустило рекламный ролик, представляющий Народно-освободительную армию Китая, в котором в качестве фоновой музыки использовался «Марш стальных частей» . Песня также была исполнена на церемонии публичного жертвоприношения в Мемориальном зале жертв Нанкинской резни в Центре культуры и искусств Нанкина, на новогоднем фестивале «Самая красивая ночь в  Билибили» в конце 2019 года и на стартовой площадке во время запуска модуля китайской космической станции «Тяньхэ».

Текст

Примечания

Ссылки 

Музыка Китая
Песни на китайском языке
Песни 2019 года
Военные марши
Народно-освободительная армия Китая